Bulletproof (Engels voor kogelbestendig) kan verwijzen naar:
 Bulletproof (K-otic), een album van de Nederlandse band K-otic
 Bulletproof (La Roux), een single van het Britse duo La Roux
 Bulletproof (Reckless Kelly), een album van de Amerikaanse band Reckless Kelly.
 Bulletproof (televisieserie), Britse televisieserie uit 2019